Browning Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

* Browning Township (Franklin County, Illinois)
 Browning Township (Schuyler County, Illinois)